Borovitsa (Kardzjali), een dorp in de Bulgaarse oblast Kardzjali
Borovitsa (Vidin), een dorp in de Bulgaarse oblast Vidin
Borovitsa (rivier), een zijrivier van de Arda